Сергей Минин:
 Минин, Сергей Алексеевич (1951—1984) — советский автор-исполнитель, поэт, музыкант.
 Минин, Сергей Константинович (1882—1962) — российский революционер; советский политический деятель и публицист, автор работ по философии и атеизму.